Айсбах (Штирия)
 Айсбах (приток Изара)
 Айсбах (приток Квайха)
 Айсбах (приток Кохера)
 Айсбах (приток Рейна)